А́лла Гео́ргиевна Богусла́вская () — советская балерина, артистка балета Большого театра (1951—1974), советский и российский балетный педагог и балетмейстер. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2014).

Биография

Образование 
 1951 г. — Московское хореографическое училище; специальность: «артист балета».
 педагоги — Петрова Г.П., Кузнецов А.В.
 1968 г. — ГИТИС им. А.В. Луначарского; специальность: «театровед».

Профессиональная деятельность 
 1955 г. — Член Союза театральных деятелей Российской Федерации.
 1979 г. — исполнение эпизодической роли старушки-танцовщицы в фильме «Жил-был настройщик…».
 Алла Георгиевна — автор учебных программ для обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования, 
 1988 г. — в том числе, первой программы по модерн-джаз танцу (среднее профессиональное образование).
 Она — автор учебного пособия по народно-сценическому танцу в двух частях:
 2005 г. — 1 часть
 2009 г. — 2 часть
 2014 г. — автор учебного пособия по модерн-джаз танцу.

Ученики  
Среди учеников Аллы Георгиевны — танцовщики и танцовщицы:
 Г. Таранда
 Т. Кузнецова
 Г. Степаненко
 Г. Янин, 
и другие.

Награды и звания 
 Лауреат Конкурса артистов балета (диплом III степени, 1956 г., Москва);
 лауреат Всесоюзного фестиваля советской молодежи (диплом III степени, 1957 г., Москва).
 Знак «За достижения в культуре» (2000 г.).
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (25 октября 2014 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность
 Благодарность Президента Российской Федерации (29 июня 2018 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

Примечания

Ссылки 
 Богуславская Алла Георгиевна
 Богуславская Алла Георгиевна
 Алла Богуславская

Выпускники Московского хореографического училища
Выпускники театроведческого факультета ГИТИСа
Характерные танцовщики Большого театра
Преподаватели Московского хореографического училища
Педагоги-репетиторы Большого театра
Педагоги ГИТИСа